Мария Аньези ():
 Мария Гаэтана Аньези (1718—1799) — итальянская женщина-математик
 Мария Тереза Аньези (1720—1795) — итальянская пианистка и композитор